

Patronyme 

 Bernhard Häring (1912-1998), théologien catholique allemand ;
 Clarence H. Haring (1885-1960), universitaire et historien américain ;
 Gabriele Haring (1965-), animatrice de télévision autrichienne ; 
 Hugo Häring (1882-1958), architecte allemand ;
 Keith Haring (1958-1990), artiste américain ;
 Martin Haring (1986-), coureur cycliste slovaque ;
 Roswitha Haring (1960-), romancière allemande.

Autres 
 Haring (1991-), musicien et producteur belge.
 Bad Häring, commune du Tyrol.

Voir aussi